Сергей Фёдорович Ханов (1777—1850) — русский , военный врач, доктор медицины и ии, постоянный член военно-медицинского ученого комитета; действительный статский советник.

Биография

Сергей Ханов родился в Харьковской губернии в 1777 году. Из Белгородской духовной семинарии Ханов в 1799 г. поступил в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, в которой в 1803 году окончил курс со степенью кандидата хирургии I отделения и, с производством в лекари, был определён на службу сперва в Тобольский, а в 1804 году в Московский мушкетёрский полк, откуда вскоре переведен в Смоленский мушкетёрский полк . 

За успешное лечение больных и раненых в Молдавском госпитале С. Ф. Ханов в 1806 году был произведен в штаб-лекари, в 1811 году назначен доктором 3-ей пехотной дивизии, в 1816 году полевым генерал-штаб-доктором второй армии: а три года спустя — генерал-штаб-доктором всей действующей в Турции армии В качестве военного врача Ханов находился в сражениях под Аустерлицем, Смоленском, Бородиным, Тарутиным, Мало-Ярославцем, Красным, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом и при взятии Парижа и участвовал почти во всех сражениях Турецкой кампании. . 

В 1820 году Императорская Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия признала его доктором медицины и хирургии. 

Пробыв с 1830—1834 г. в отставке, Ханов был назначен генерал-штаб-доктором действовавшей в Царстве Польском армии и в том же 1834 году председателем медицинского комитета в Варшаве и оставался в последней должности до преобразования медицинской части в Привислинском крае в 1838 году. 

Назначенный в следующем году членом медицинского совета Министерства внутренних дел Российской империи, а в 1848 году непременным членом военно-медицинского ученого комитета, Сергей Фёдорович Ханов был командирован военным министром для осмотра военных госпиталей, носмерть помешала исполнить возложенное на него поручение. 

Ханов оставил один только научный труд: «Руководство к лечению тифоидальной горячки» (Варшава, 1847); прочие его работы имеют чисто служебный характер: «Отчеты о лечении больных в действующей армии за 1836—1837 гг.» («Военно-медицинский журнал», 1839 г., ч. 33), за 1837—1838 гг. («Военно-медицинский журнал», ч. 34) и за 1846—1847 гг. («Военно-медицинский журнал», ч. 51).

За время службы был награждён орденами Святого Станислава 1-й степени (1842), Святого Владимира 3-й (1839) и 4-й (1811) степеней, Святой Анны 2-й степени (1812), а также знаком отличия беспорочной службы.

Сергей Фёдорович Ханов скончался в 1850 году в городе Одессе.

Примечания

Литература 
 
 Некролог, написанный И. Брыковым, в «Военно-медицинском журнале» за 1850 г., ч. 56, № 2.

Действительные статские советники
Доктора медицины и хирургии
Награждённые знаком отличия беспорочной службы
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн